

Niemcy 
1 miasto:
 Beelitz – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

1 dzielnica miasta:
 Beelitz – dzielnica Arneburga

Polska 
Dawne nazwy:
 Bielice (powiat pyrzycki)
 Bielice (powiat sulęciński)